В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Лариса Нейланд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (півфінал)

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Шон Стаффорд (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Бренда Шульц (1-ше коло)
 Жюлі Алар-Декюжі /  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open